Mylonas ist der Familienname folgender Personen:

 Christodoulos Mylonas (* 1995), griechischer Handballspieler
 George E. Mylonas (1898–1988), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Giorgos Mylonas (* 1959), griechischer Industrieller
 Ione Mylonas Shear (1936–2005), US-amerikanische Klassische Archäologin